Lighthill ist der Familienname folgender Personen:

 Michael James Lighthill (1924–1998), britischer Professor für angewandte Mathematik
 Stephen Lighthill, US-amerikanischer Kameramann